Tsang är ett geografiskt namn och kan syfta på:

Ü-Tsang – en traditionell region i Tibet
Cangzhou – en stad på prefekturnivå i Hebei-provinsen, Kina
Tsang (vattendrag)
Tsang (kulle)